Talekpea är ett släkte av svampar. Talekpea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Talekpea